Гастингс 1895 — один из наиболее грандиозных турниров в истории шахмат, ставший первым серьёзным испытанием для молодого чемпиона мира Эмануила Ласкера. Многие объясняли победу Эм. Ласкера над предыдущим чемпионом Вильгельмом Стейницем тем, что он был на 32 года моложе своего предшественника, и считали более достойными претендентами на звание чемпиона Зигберта Тарраша и Михаила Чигорина. В турнире приняли участие все вышеупомянутые шахматисты и другие сильнейшие мастера того времени, а победа досталась малоизвестному до сих пор шахматисту Гарри Нельсону Пильсбери.

Таблица турнира

Литература 
 Суэтин А. Битва при Гастингсе. // «64 — Шахматное обозрение». — 1995. — № 11. — С. 50—53.

Шахматные турниры в Англии
1895 год в шахматах